Rooster (wiskunde)
 Vakwerk (ligger), een overspanningsconstructie bestaande uit lijnvormige elementen
 Vakwerkmast
 Vakwerk (wandconstructie), bouwwijze voor wanden